Cryptumbellata är ett släkte av svampar. Cryptumbellata ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptumbellata